Socorrensi – abitanti di Nossa Senhora do Socorro
Socorrensi – abitanti di Socorro (Brasile)
Socorrensi – abitanti di Socorro do Piauí